Бухловка — название населённых пунктов.

Россия 
 Бухловка — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Бухловка — деревня в Касторенском районе Курской области.